Zahirović est un patronyme bosniaque composé du prénom Zahir (ou Zaher) et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Zahir »).

Il est porté notamment par :
 Adnan Zahirović (né en 1990), joueur de football bosnien ;
  (né en 1988), joueur de football canadien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque